HMCS Chaudiere je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Chaudiere (H99)
 HMCS Chaudiere (DDE 235)

Chaudiere